Le culte des morts peut faire référence à :
 l'Église positiviste, un mouvement religieux ou assimilé comme tel ;
 aux rites funéraires, des pratiques culturelles liées à la mort.